Dobrojewo ist die Bezeichnung für Orte in Polen

 Dobrojewo (Drawno), Siedlung in der Gemeinde Drawno in der Woiwodschaft Westpommern, historisch Elsenbruch
 Dobrojewo (Ostroróg), Ort in der Gemeinde Ostroróg in der Woiwodschaft Großpolen
 Dobrojewo (Skwierzyna), Ort in der Gemeinde Skwierzyna in der Woiwodschaft Lebus, historisch Johanneswunsch, Landkreis Landsberg (Warthe)